Johanna van Nassau-Weilburg (1362-1383), dochter van Johan I van Nassau-Weilburg.
 Johanna van Nassau-Saarbrücken (1464-1521), dochter van Johan II van Nassau-Saarbrücken.
 Johanna van Nassau-Saarbrücken (1496-1566), abdis van Klooster Herbitzheim, dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Johanna van Nassau-Siegen (1444-1468), dochter van Johan IV van Nassau-Siegen.

Zie ook 

 Johanna Agnes van Nassau-Diez (1693-1765), dochter van Hendrik Casimir II van Nassau-Diez.
 Johanna Baptista van Nassau-Siegen (1690-1745), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Johanna Elisabeth van Nassau-Hadamar (1619-1647), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Johanna Elisabeth van Nassau-Schaumburg (1663-1700), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg.
 Johanna Louise van Nassau-Weilburg (1687-1688), dochter van Johan Ernst van Nassau-Weilburg.